Martinov ist der Familienname von

 Ivan Ivanovič Martinov (1771–1833), russischer Botaniker
 Zlatoje Martinov (* 1953), serbischer Publizist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Martynow